Duomo nuovo (Cattedrale estiva di Santa Maria Assunta) – chiesa di Brescia
 Duomo vecchio (Concattedrale invernale di Santa Maria Assunta) – chiesa di Brescia